Тинсли Рэндольф Харрисон (; 18 марта 1900 — 4 августа 1978) — PhD в медицине, американский врач и ученый, редактор первых пяти изданий фундаментального труда Основы внутренней медицины, который с того времени переиздается как «Основы внутренней медицины под редакцией Т. Харрисона».

Биография 
Родился в Алабаме в семье врачей. Окончив среднюю школу в возрасте 15 лет, учился в Университете штата Мичиган, где он также завершил один год медицинской школы, поэтому перейдя в школу медицины Джонса Хопкинса осенью 1919 г. он завершил свою стажировку в госпитале Питер Бент Бригам (Бостон), затем вернулся к Хопкинсу для дальнейшего обучения с внутренних болезней и завершил свою резидентуру в Университете Вандербильта.

Преподавал в медицинской школе Университета Вандербильта. Большую часть своей преподавательской деятельности провел в школе медицины университета штата Алабама (UASOM) в Бирмингеме, где занимал должность декана и заведующего кафедрой медицины.

Примечания

Источники 
 http://findarticles.com/p/articles/mi_qa4113/is_200401/ai_n9350998/
 https://web.archive.org/web/20120429231736/http://www.accessmedicine.com/resourceTOC.aspx?resourceID=4

Медики США
Преподаватели Алабамского университета в Бирмингеме
Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Медицинской школы Мичиганского университета
Выпускники Медицинской школы (Университет Джонса Хопкинса)
Выпускники Университета Джонса Хопкинса